Barazzone ist der Familienname folgender Personen: 

Esther Barazzone (* 1946), US-amerikanische Historikerin
Guillaume Barazzone (* 1982), Schweizer Advokat und Politiker